William Price, Will Price, Bill Price ou Billy  peut désigner :

Politique et gouvernement 
 William Price (1558-1567), député britannique de Beaumaris ;
 William Price (décédé en 1596), député britannique ;
 William Price (1614-1626), homme politique gallois qui siégeait à la Chambre des communes ;
 William Price (1619-1691), député britannique de Merioneth ;
 William M. Price, homme politique et procureur des États-Unis pour le district sud de New York (1834-1838) ;
 William C. Price (1816-1901), trésorier des États-Unis (1860-1861) ;
 William Philip Price (1817-1891), marchand, magistrat et homme politique britannique ;
 William T. Price (1824-1886), représentant américain du Wisconsin ;
 William Evan Price (1827-1880), homme d'affaires et personnage politique québécois, l'un des frères Price qui ont donné leur nom à la compagnie Price Brothers ;
 William P. Price (1835-1908), représentant américain de Géorgie ;
 William Edwin Price (1841-1886), député britannique de Tewkesbury (1868-1880) ;
 William Price (1867-1924), anobli sir William Price, petit-fils de William Price (1789-1867), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 William Price (1869-1937), journaliste, politicien et officier de l'armée australienne ;
 William Jennings Price (1873-1922), Ambassadeur des États-Unis au Panama (1913-1921) ;
 William Herbert Price (1877-1963), procureur général de l'Ontario (1926-1934) ;
 William H. Price, Vérificateur d'État du Nebraska (1937-1938) ;
 William Price (1934-1999), député travailliste britannique pour le rugby (1966-1979) ;
 Bill Price (né en 1935), membre de l'Assemblée législative du Queensland ;
 William Ray Price Jr. (né en 1952), ancien juge et juge en chef (2009-2011) de la Cour suprême du Missouri ;

Sports 
 William Price (1859 - après 1889) ;
 Bill Price, joueur de 1890 Philadelphia Athletics ;
 Bill Price (1881-1958), joueur de cricket anglais ;
 William Price (1900-1982) ;
 William Price (1903-1987), footballeur anglais d'origine indienne ;
 William Price (né en 1915), joueur de tennis de table américain ;
 Billy Price (1917-1995), footballeur anglais ;
 Bill Price (né en 1928), curleur canadien ;
 Billy Price (1934-2004), footballeur écossais ;
 William Price (né en 1987), joueur américain de volley-ball ;
 Billy Price (né en 1995), joueur de football américain ;

Autres personnes 
 William Price (1690-1774), haut shérif de deux comtés gallois dans les années 1730 ;
 William Price (1780-1830), linguiste anglais ;
 William Price (1789-1867), commerçant britannique émigré au Canada, surnommé le Père du Saguenay, marchand de bois d'oeuvre canadien et fabricant de planches ;
 William Price (1800-1893), médecin gallois, chartiste et néo-druide ;
 William Price (1860-1938), agriculteur et industriel gallois ;
 Will Price (1861-1916), architecte américain ;
 William Wallace Price (1867-1931), journaliste américain à la Maison Blanche ;
 William G. Price Jr. (1869-1960), homme d'affaires américain et généraux de l'armée ;
 William Price (officier de la RAF) (1895-1982), as de l'aviation britannique de la Première Guerre mondiale ;
 Bill Price (1909-1993), spectroscopiste infrarouge gallois ;
 William A. Price (1915-2009), journaliste américain, journaliste de police pour le  New York Daily News  (1940-1955) ;
 Bill Price (1944-2016), producteur et ingénieur ;
 Billy Price (né en 1949), chanteur américain de soul ;
 William S. Price III, connu sous le nom de Bill Price, cofondateur d'une société de private equity, le Texas Pacific Group ;
 William H. Price, cofondateur de Chandler & Price.